Głos Prawdy (czasopismo) – polskie czasopismo okresu II RP
 Głos Prawdy (zespół) – polski zespół o profilu narodowym